Nacionalidad puede significar:
 Nacionalidad, condición jurídica en el que una persona es reconocida por un Estado.
 Conjunto de características y condiciones de quienes conforman una Nación, y por extensión, la de una etnia.
 Nacionalidad histórica, concepto político de España.